Nositelé příjmení Jánoš:

 Adam Jánoš – český fotbalista, syn Zdeňka Jánoše
 Anton Jánoš – slovenský fotbalista
 Branislav Jánoš – slovenský hokejista
 Stanislav Jánoš – slovenský fotbalista
 Štefan Jánoš – slovenský fyzik
 Vladimír Jánoš – český veslař
 Vladimír Jánoš (politik) – slovenský politik
 Zdeněk Jánoš – český fotbalový brankář, otec Adama
 Zdenko Jánoš – slovenský fotbalový trenér

Související články 
 Janoš 
 Jánošík